Hartmannsdorf, une commune de Saxe, Allemagne, dans l'arrondissement de la Saxe centrale ;
 Hartmannsdorf bei Kirchberg, une commune de Saxe, Allemagne ;
 Hartmannsdorf-Reichenau, une commune de Saxe, Allemagne ;
 Hartmannsdorf, une commune  située dans l'arrondissement de Greiz en Thuringe, Allemagne ;
 Hartmannsdorf, une commune de Thuringe, Allemagne.